Hyderabad (Indija), grad u Indiji
 Hyderabad (Pakistan), grad u Pakistanu